Isabella, Isabelle, Isabell oder Isabel steht für:

 Isabella, weiblicher Vorname
 Isabellfarbe, eine Naturfarbe, siehe Naturfarben #Isabellfarben
 Isabell, helle Fellfarbe bei Pferden, siehe Cream-Gen des Pferdes
 Isabellin, Legierung aus Kupfer, Nickel und Mangan
 Isabella-Piercing, weibliches Intimpiercing

namentlich:
 Hurrikan Isabel, September 2003 im nördlichen Atlantik
 (210) Isabella, Asteroid
 Isabel (Mondkrater), kleiner Mondkrater
 Isabella (Rebsorte), rote, aus Kalifornien stammende Rebsorte
 Borgward Isabella, Pkw der Bremer Borgward-Werke
 Isabelle (Theorembeweiser), mathematische Software
 Isabella (2006), chinesisch-hongkonger Film von Pang Ho-Cheung
 Isabella (2020), argentinisch-französischer Film von Matías Piñeiro
 ISABELLE, Teilchenbeschleuniger (200 GeV plus 200 GeV) am Brookhaven National Laboratory, ab 1978 im Bau und 1983 aufgegeben
 Isabelle (Schiff), kombinierte Passagier- und Autofähre der Tallink

Isabella, Isabelle oder Isabel bezeichnet folgende geografische Objekte:

 Isabel (Salomonen), Provinz der Salomonen
 Santa Isabel (Insel), Hauptinsel der Provinz Isabel, Salomonen
 Isabella County, County im US-Bundesstaat Michigan
 Isabella (Hiiumaa), Dorf in Estland
 Isabel (Leyte), Stadtgemeinde in der Provinz Leyte, Philippinen
 Isabel (Kansas), Stadt im Barber County, Kansas, USA
 Isabella (Minnesota), Ort im Lake County, Minnesota, USA
 Isabel (South Dakota), Ort im Dewey County, South Dakota, USA
 Isabelle (Wisconsin), Town(ship) im Pierce County, Wisconsin, USA
 Port Isabel, Stadt im Cameron County, Texas, USA
 Lake Isabella, See in Kalifornien

Isabella oder Isabelle ist der Familienname folgender Personen:

 Ana Isabelle (* 1986), puerto-ricanische Sängerin, Tänzerin und Schauspielerin
 Andy Isabella (* 1996), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Katharine Isabelle (* 1981; eigentlich Katherine Isobel Murray), kanadische Schauspielerin
 Mia Isabella (* 1985), US-amerikanische transsexuelle Pornodarstellerin
 Tony Isabella (* 1951), US-amerikanischer Comicautor

Siehe auch:

 Santa Isabel
 Mount Izabelle
 Unternehmen Isabella